Köping ("città mercato") – divisione amministrativa svedese abolita nel 1971
 Köping – città svedese capoluogo dell'omonimo comune
 Köping – comune svedese nella contea di Västmanland
 Köping – area urbana svedese situata nell'omonimo comune